Sirkiä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), ténor d'opéra finlandais
 (né en 1949), culturiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois